

Toponymes

Valle de la Pascua : chef-lieu de la municipalité de Leonardo Infante dans l'État de Guárico ;
 Valle de la Pascua : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Leonardo Infante dans l'État de Guárico.

Voir aussi